Пу́тныньш (женская форма Пу́тныня) — латышская фамилия.

Известные носители:
 Путныньш, Паул (1937—2018) — латвийский драматург, публицист, общественный и государственный деятель.

 Путныня, Айя (род. 1988) — латвийская баскетболистка.
 Путныня, Яутрите (1929—2017) — латвийская пианистка и педагог.